Стааль () — немецкая фамилия.

 Стааль — дворянский род.

 Стааль, Александр Гедеонович (1819—1861) — офицер Российского императорского флота, участник Крымской войны, Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 9919; 4 июня 1856).
 Стааль, Герман Фердинандович (1870 — после 1919) — генерал-майор Русской императорской армии, Георгиевский кавалер (полковник; 9 сентября 1915).
 Стааль, Егор Егорович (1822—1907) — российский дипломат и государственный деятель, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
 Сталь, Густав Фёдорович (?—?) — генерал-майор русской императорской армии, Георгиевский кавалер.
 Сталь, Карл Густавович (1777—1853) — российский полковой командир, Герой Отечественной войны 1812 года, военный комендант Москвы в 1830 — 1853 гг., Георгиевский кавалер.
 Сталь, Карл Фёдорович (1774—1824) — генерал-майор русской императорской армии.
 Сталь, Казимир Густавович (после 1777 — после 1843) — российский полковой командир, Герой Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавалер.
 Стааль, Николай Егорович (1828—1906) — генерал-майор русской императорской армии.

См. также 
 Сталь
 Стаал